Mécanique Avion TRAction, oziroma Matra, je bivše moštvo Formule 1, ki je nastopalo med sezonama  in .  Prvo zmago za Matro je dosegel Jackie Stewart na Veliki nagradi Nizozemske, uspeh ki ga je v tej sezoni ponovil še na Velikih nagradah Nemčije in ZDA in s tem izdatno prispeval k tretjemu mestu svojega moštva v konstruktorskem prvenstvu. V svoji tretji sezoni 1969 pa je moštvo osvojilo konstruktorski naslov, Jackie Stewart pa še dirkaškega s šestimi zmagami. V sezonah  do  moštvo ni več uspelo zmagati, je pa doseglo v vseh treh sezonah skupaj še pet tretjih mest. Po koncu sezone 1972 se je moštvo umaknilo iz Formule 1. Skupno so nastopili na šestdesetih prvenstvenih dirkah Formule 1 ter dosegli devet zmag, vse Jackie Stewart, in štiri najboljše štartne položaje.

Pomembnejši dirkači
 Jackie Stewart (1968-1969): 25 dirk, 6 zmag
 Jean-Pierre Beltoise (1967-1971): 47 dirk
 Chris Amon (1971-1972): 23 dirk
 Henri Pescarolo (1968, 1970): 15 dirk

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda)

Zunanje povezave
http://www.matra.com/
http://www.matrasport.dk/
http://www.matra-automobile.com/en/

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1967
Športna moštva, razpuščena leta 1972